Miejscowości w USA:
 Ryder – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Gminy w USA:
 Ryder (ang. Ryder Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Zespoły:
 Ryder – brytyjska grupa muzyczna
Inne:
 Ryder System – przedsiębiorstwo z branży transportowej z siedzibą w Miami (Floryda)